Antoni Gelabert Massot (Palma, 1877 - Deià, 1932), pintor mallorquí.
 Antoni Gelabert Amengual (Santa Maria del Camí, 7 de setembre de 1921 - Palma, 13 de desembre de 1956), ciclista mallorquí.